

Nom commun 
 Moulac, nom donné au Canada à des poissons hybrides entre touladi (truite de lac) et truite mouchetée.

Patronyme 
 Vincent Moulac (1778-1836) : officier de marine, père de Vincent-Alfred ;
 Vincent-Alfred Moulac (1814-1876) : vice-amiral français.